Alix puede referirse a:

 Alix, comuna de la región de Auvernia-Ródano-Alpes (Francia).
 Alix de Francia (1150/1151-1195), noble francesa, condesa de Blois, hija del rey LuisVII de Francia.
 Alix, una popular serie de historietas franco-belga.
 Alix Bauer (n.1971), cantante mexicana de origen judío asquenazí.